Denumirea de Eleșnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Eleșnița, un sat în comuna Razlog, regiunea Blagoevgrad;
 Eleșnița, un sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia.